Эгберт II:
 Эгберт II — король Кента (764—779)
 Эгберт II — король Берниции (876—878)